Il singolare del torneo di tennis IPP Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steve Darcis che ha battuto in finale Tobias Kamke 6-3, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Robin Haase (quarti di finale)
 Steve Darcis (Campione)
 Kristian Pless (semifinali)
 DefaultPeter Wessels (secondo turno)

 Andrej Golubev (primo turno)
 David Guez (primo turno)
 Łukasz Kubot (secondo turno)
 Simon Stadler (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Open 2007